Катрин Мартин (; 3 февраля 1950, Луккау) — немецкая актриса.

Жизненный путь 
С 1968 по 1971 годы Катрин Мартин училась в  в Ростоке, где получила диплом театральной актрисы. Затем последовала работа по распределению в театре Бранденбурга, в Нойштрелице и гастрольная деятельность — выступления на разных сценах, среди прочих в Немецком театре. Её сценические роли: Елена, влюблённая в Деметрия, из шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь»; Наташа из пьесы Горького «На дне»; Елизавета из драмы «» австрийского писателя Эдёна фон Хорват и др. С 1978 года начала работать внештатно.

В фильме по мотивам немецкой сказки «Беляночка и Розочка» (режиссёра , ДЕФА, 1979 год) Катрин Мартин сыграла Розочку. После этого ей часто предлагали роли принцесс, хотя по признанию актрисы, лучше бы предложили сыграть ведьму ().

За период с 1972 по 1990 годы Мартин сыграла более сорока ролей на киностудии ДЕФА и на восточногерманском телевидении Deutscher Fernsehfunk.

После объединения Германии актриса начала работать в качестве режиссёра, автора и продюсера радиопостановок. Она создавала детские радиоспектакли и руководила детьми, участвующими в них. Была модератором документальных радиопередач. Продолжала работать в кино, ограничивая себя эпизодическими ролями. Снималась в фильмах режиссёра Андреаса Дрезена, а также в эпизодах телесерии «Телефон полиции — 110».

Как театральная актриса Катрин Мартин занята в спектаклях «Берлинер криминаль театра». Среди них — пьеса «12 присяжных заседателей» (), оригинал которой принадлежит американскому драматургу Реджинальду Роузу. 
В 2007 году Катрин взялась за роль Хенритты Вестин () в триллере «Перед заморозками» () по мотивам детективного романа шведского автора Хеннинга Манкеля.

Катрин Мартин играет на пианино и поёт (контральто); владеет русским и английским языками. Живёт в Берлине.

Фильмография (выборочно)

Примечания

Литература 
 F.-B. Habel: Lexikon. Schauspieler in der DDR. Verlag Neues Leben, Berlin 2009, ISBN 978-3-355-01760-2, S. 176/177.

Ссылки